Fourier est un patronyme français. En sciences, les références à Fourier sont un hommage au mathématicien et physicien français Joseph Fourier.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Fourier est un cratère lunaire nommé en l'honneur de Joseph Fourier.
 (10101) Fourier est un astéroïde de la ceinture principale.

Mathématiques 
 L'analyse de Fourier est le domaine des mathématiques fondé par Joseph Fourier.
 Une série de Fourier est une série représentant une fonction. La décomposition en série de Fourier est la méthode sur laquelle repose l'analyse de Fourier.
 Les séries de Fourier généralisées sont une généralisation des séries de Fourier.
 La transformation de Fourier est une méthode de décomposition en série de Fourier d'une fonction non périodique.
 La transformation de Fourier à court terme est un algorithme de traitement du signal basé sur la transformation de Fourier.
 La transformation de Fourier discrète est une méthode de décomposition en série de Fourier d'une fonction périodique.
 La transformation de Fourier rapide est un algorithme de calcul de la transformée de Fourier.
 Le théorème d'inversion de Fourier dit que pour de nombreux types de fonctions, il est possible de retrouver une fonction à partir de sa transformée de Fourier.

Physique et ingénierie 
 La spectroscopie par transformée de Fourier est une application des séries de Fourier à la spectroscopie.
 Le nombre de Fourier est un nombre sans dimension utilisé dans l'étude des transferts thermiques.

Anthroponyme

Prénom 
Fourier est un prénom, notamment porté par :
 Pierre-Fourier Evrard (1876-1956), un prêtre et résistant français.

Patronyme 

 Pierre Fourier (1565-1640), un prêtre lorrain ;
 Adolphe Fourier de Bacourt (1801-1865), lointain neveu du précédent, diplomate Français;
 Charles Fourier (1772-1837), un philosophe socialiste français, à l'origine du fouriérisme ;
 Joseph Fourier (1768-1830), un mathématicien et physicien français.

Patronyme français